Cere est un toponyme croate qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Croatie
 Cere, une localité située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie ;
 Cere, une localité située dans la municipalité de Žminj, comitat d'Istrie.

Voir aussi